Премьер-министр Сьерра-Леоне () — глава правительства Сьерра-Леоне с 1954 по 1978 год.

Пост появился в 1954 году, когда британскими властями протектората Сьерра-Леоне был учреждён пост главного министра. В 1958 году он был переименован в премьер-министра. 27 апреля 1961 года Сьерра-Леоне получила независимость, и премьер-министр (согласно установленной Вестминстерской системе) стал руководителем исполнительной власти, представляя партию, победившую на выборах в парламент и утверждаясь генерал-губернатором. В 1971 году страна была провозглашена президентской республикой, где основные властные полномочия перешли к главе государства, назначавшему премьер-министра по собственному выбору с согласия парламента. В 1978 году после установления однопартийного режима пост был упразднён и так и не восстановлен по конституции 1991 года, вернувшей многопартийность.

Список премьер-министров Сьерра-Леоне 
 Сэр Милтон Маргаи (14 августа 1958 (с 9 июля 1954 как главный министр) — 28 апреля 1964, скончался в должности)
 Альберт Маргаи (28 апреля 1964 — 21 марта 1967)
 Сиака Стивенс (21 марта 1967, свергнут в результате военного переворота)
 Дэвид Лансана (21 марта — 23 марта 1967, главнокомандующий армией и глава военного правительства страны)
 Амброз Патрик Генда (23 марта — 27 марта 1967, глава Национального совета реформ — военного правительства)
 Эндрю Джаксон-Смит (27 марта 1967 — 18 апреля 1968, глава Национального совета реформ)
 Патрик Конте (18 апреля — 26 апреля 1968, глава правительства в Национальном переходном совете — военном правительстве после переворота)
 Сиака Стивенс (26 апреля 1968 — 21 апреля 1971, восстановлен в должности)
 Сорие Ибрагим Корома (21 апреля 1971 — 8 июля 1975)
 Кристиан Алусине Камара-Тейлор (8 июля 1975 — 15 июня 1978)

Ссылки 
 Руководители Сьерра-Леоне  на сайте worldstatesmen.org

Политика Сьерра-Леоне